

Oudendijk, village de la commune de Koggenland, en Hollande-Septentrionale
 Oudendijk, hameau de la commune de Korendijk, en Hollande-Méridionale
 Oudendijk, village de la commune de Strijen, en Hollande-Méridionale
 Oudendijk, village de la commune de Woudrichem, dans le Brabant-Septentrional
 Willem Jacob Oudendijk, diplomate néerlandais